Гипотеза Гильбрайта — гипотеза в теории чисел, утверждающая, что если взять последовательность простых чисел и итерационно применять к ней разностный оператор, то получаемые на каждом шаге последовательности всегда будут начинаться на 1. Гипотеза получила известность после того, как была опубликована в 1958 году Норманом Гильбрайтом. Однако, ещё в 1878 году   публиковал предполагаемое доказательство этой же гипотезы, которое, как затем выяснилось, было ошибочным.

Истоки гипотезы 
Рассмотрим последовательность простых чисел

 

Вычислим абсолютные значения разностей между каждой парой соседних членов и выпишем полученную последовательность:

 

Продолжая выполнять данную операцию для каждой новой полученной последовательности, будем получать следующее:

 
 
 
 
 

Видим, что первый элемент каждой последовательности равен .

Гипотеза 
Сформулировать гипотезу Гильбрайта проще, если ввести некоторые обозначения для последовательностей из предыдущей секции. обозначим  упорядоченную последовательность простых чисел , и определим члены последовательности  как

 ,

где n — натуральное. Считаем также, что  и для каждого натурального , определим последовательность  формулой

 .

(здесь  — это не степень, а верхний индекс)

Гипотеза Гильбрайта утверждает, что каждый член последовательности  равен .

Проверка и попытки доказательства 
На 2011 год не было правильного опубликованного доказательства гипотезы. Как уже говорилось во введении,  привёл доказательство утверждения, однако позже было показано, что оно ошибочно.  в 1993 проверил, что  равно 1 для всех , но гипотеза остается открытой проблемой. Вместо вычисления всех  рядов таблицы, Одлыжко вычислил 635 рядов и установил, что 635-й ряд начинается с 1 и далее вплоть до -го элемента состоит только из чисел 0 и 2. Отсюда следует, что все последующие  рядов начинаются с единицы.

Последовательности для простых чисел до 150 

В таблице ниже нули выделены зелёным цветом, единицы — красным, двойки — синим, прочие числа — серым. Суть гипотезы состоит в том, что серая область никогда не достигнет красного столбца из единиц.

См. также 
 Пробелы между простыми
 Открытые проблемы в теории чисел

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Аналитическая теория чисел
Открытые проблемы в теории чисел
Гипотезы о простых числах